Mandingue peut désigner :
 Les Mandingues, un groupe ethnique d'Afrique de l'Ouest ;
 La ou les langues mandingues, un groupe de dialectes de la famille des langues mandées ;
 Les monts Mandingues ou plateaux Mandingues, plateau du Mali.